Por knockout puede referirse a:

Nocaut (castellanización del inglés knockout), característico de los deportes de contacto, una pérdida temporal de la conciencia.
Knockout (lugar)
Knockout (cómic), un personaje ficticio de DC Comics.
Knockout de genes en biotecnología.